Bernadou je priimek več oseb:   
 John Baptiste Bernadou, ameriški pomorski častnik 
 Victor-Felix Bernadou, francoski rimskokatoliški nadškof